

Niemcy 
 Talheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Talheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też 
 Thalheim